

Toponymes 
Le Bengale peut faire référence au :
 Bengale, une zone géographique, situé à l'est du sous-continent indien partagée entre l'Inde et le Bangladesh ;
 Bengale-Occidental, un État de l'Inde, fondé le  et situé dans cette zone ;
 Golfe du Bengale, golfe situé au Sud de cette zone ;
 Sultanat du Bengale (1352 – 1576), fondé par Chamssoudine Ilyas Shah situé approximativement dans cette zone.
 Bengale oriental, une ancienne province du Pakistan entre 1947 et 1955.

Faune et flore 
 Le bengal, un chat ;
 Le tigre du Bengale ;
 Rosa chinensis, parfois appelé Rosier du Bengale.

Divers 
 Bengale est un personnage de fiction appartenant à l'univers Marvel.